La Lega Nazionale American Football 2009 è stata la ventiseiesima edizione del secondo livello del campionato italiano di football americano; è stata la seconda edizione organizzata dalla LENAF per conto della FIDAF e la seconda con la denominazione LENAF.

Regular season

Classifica

Girone A

Girone B

Playoff

Tabellone

II Italian Bowl LENAF 

Il II Italian Bowl si è disputato il 19 luglio 2009 allo Stadio Tullo Morgagni di Forlì. L'incontro è stato vinto dai Barbari Roma Nord sugli Sharks Palermo con il risultato di 32 a 6.

Verdetti
  vincitori dell'Italian Bowl II.

Note

Voci correlate 
 Italian Football League 2009
 Arena League 2009
 Golden League FIF 2009
 Silver League FIF 2009

 2009